Sinai steht für folgende geographische Objekte:

 Sinai-Halbinsel, im Nahen Osten
 Sinai (Berg), Berg auf der Halbinsel Sinai, Ägypten
 Sinai (Wüste) (Et Thi) auf der Halbinsel Sinai 
 Fatu Sinai, Insel bei Timor
 Sinaipark, eine Grünanlage in Frankfurt am Main

Verwaltungseinheiten:
 Sinai, eine Aldeia in Estado, Osttimor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sinai (Kentucky)
 Sinai (Mississippi)
 Sinai (South Dakota) im Brookings County
 Sinai (Virginia)

historisch:
 Sinai (Bibel), Ort im alten Testament
 Sinai, früher für China und die Bewohner
 Sinai-Gärtnerei, ein früherer Gärtnerbetrieb in Frankfurt am Main

Sinai ist der Familienname folgender Personen:
 Arik Sinai (* 1949), israelischer Sänger
 Gizella Varga Sinai (* 1944), iranische Malerin und Mitbegründerin der Künstlergruppe DENA
 Jakow Grigorjewitsch Sinai (Yakov Sinai; * 1935), russischer Mathematiker und Physiker
 Khosrow Sinai (1941–2020), iranischer Filmregisseur
 Naftali Herz Tur-Sinai (1886–1973), israelischer Philologe und Bibelübersetzer
 Samuel Sinai (1915–2003), türkisch-französischer Maler

Siehe auch:
 Sinaí, Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Morona der ecuadorianischen Provinz Morona Santiago
 Mount Sinai